St. Francisville kan syfta på:

 St. Francisville, Illinois
 St. Francisville, Louisiana
 St. Francisville, Missouri